Die Scottish Football League Second Division wurde 1976/77 zum zweiten Mal ausgetragen. Es war nach Einführung der Premier Division nur noch die dritthöchste schottische Liga. Zudem war es die zweite Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1976/77 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann Stirling Albion, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1977/78 sicherte. Neben Stirling stieg auch der Zweitplatzierte Alloa Athletic auf. Torschützenkönig mit 24 Treffern wurde James Frye vom FC Stranraer.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1976/77 bei statto.com
 Scottish Second Division 1976/77 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1976/77
1976 77